Tawa puede referirse a: 

Beilschmiedia tawa, es una especie de árbol de hoja ancha de Nueva Zelanda común en las partes centrales del país; 

Tawa, género monotípico de dinosaurio terópodo representado por la especie Tawa hallae; o

 Grafía confundible con Tagua.